Migjorn est un toponyme catalan et le nom d'un vent, qui peut désigner :

Toponyme 
 Migjorn, une comarque de l'île de Majorque dans la communauté autonome des Îles Baléares en Espagne
 Es Migjorn Gran, une commune de l'île de Minorque dans la communauté autonome des Îles Baléares en Espagne ;

Vent 
 Le Migjorn, un vent de sud chaud venant d'Afrique soufflant dans le Roussillon.